«Радянська» — назва станцій метрополітенів у різних містах Росії.

 Радянська (станція метро, ​​Москва) — не побудова станція Московського метрополітену
 Радянська (станція метро, Самара) — станція Самарського метрополітену